На 3-х Азиатских пляжных играх, проходивших 12—22 июня 2012 года в Хайяне (Китай), Узбекистан представлял один спортсмен, соревновавшийся в спортивном скалолазании. По итогам Игр узбекская сборная не смогла завоевать медали.

Спортивное скалолазание 

Мужчины

Примечания 

2012
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2012 году